Рие́бинский край () — бывшая административно-территориальная единица на юго-востоке Латвии, в историко-культурной области Латгалия. Край состоял из шести волостей, центром края являлось село Риебини.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Прейльского района.
Площадь края составляла 630 км². Граничил с Прейльским, Ливанским, Крустпилсским, Вараклянским, Вилянским, Резекненским и Аглонским краями.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Риебинский край был упразднён.

Население 
По оценке на 1 января 2015 года, население края составляло 5180 постоянных жителей; на 1 января 2010 года — 6179 человек.

Национальный состав 
Национальный состав населения края, по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Галенская волость ()
 Риебинская волость ()
 Рушонская волость ()
 Силаянская волость ()
 Силюкалнская волость ()
 Стабулниекская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Риебинского края